Antoine Fabre peut désigner :
 Antoine Fabre d’Olivet (1767-1825), un écrivain, philologue et occultiste français ;
 Antoine Fabre (1851-1923), un homme politique français ;
 Antoine Fabre (1860-1928), un entrepreneur de chevaux héraultais.